Соревнования по хоккею на траве на летних Азиатских играх 1974 проходили с 6 по 15 сентября 1974 года в Тегеране, Иран в Спортивном комплексе Арьямехр.

Победителем турнира в 4-й раз в своей истории стала сборная Пакистана, победившая сборную Индии в переигровке за 1-е место (так как эти две сборные набрали одинаковое количество очков в групповом турнире) со счётом 2:0. Бронзовые медали завоевала сборная Малайзии, победившая в аналогичной переигровке за 3-е место сборную Японии со счётом 3:1.

Медалисты

Результаты игр

Групповой этап

Плей-офф 
Так как сборные Пакистана и Индии набрали одинаковое количество очков, между ними была назначена переигровка за 1-е место. По той же причине была назначена переигровка за 3-е место между сборными Малайзии и Японии.

За 1-4 место

Примечания

Ссылки 
 Medal Tally | Asian Games | Indian Olympic Association
 Страница о турнире на сайте todor66.com

1974
Хоккей на траве
1974 год в хоккее на траве
Хоккей на траве в Иране
Сентябрь 1974 года